O Al-Shabab Club é um clube de futebol omani com sede em Borca. A equipe compete no Campeonato Omani de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 2003.

Ligações externas 
 [ Sítio oficial] 

Clubes de futebol de Omã
Clubes de futebol fundados em 2003
Borca (Omã)